popgroep Massive Attack
 Massive (verlichting), een familiebedrijf
 MASSIVE (software)
 Massive (serie)